Drecoll ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Drecoll (* 1974), deutscher Historiker
 Christoph Drecoll (1851–1939), deutscher Modeschöpfer
 Elke Lütjen-Drecoll (* 1944), deutsche Anatomin
 Ralf Drecoll (1944–2012), deutscher Leichtathlet
 Volker Henning Drecoll (* 1968), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker